Schwyz kan avse:
 Schwyz – en stad i Schweiz
som är huvudort i:
 Bezirk Schwyz – ett distrikt i Schweiz
 Schwyz (kanton) – en kanton i Schweiz